Jack Walker (1880-1950), kanadyjski hokeista
 Jack Walker, brytyjski działacz piłkarski
 Jack Walker (ur. 1996), amerykański hokeista
 Jack Walker (ur. 1999), angielski rugbysta